Molekulska formula -{C18H24O5}- se može odnositi na:

 Zearalanon
 Zeranol